Jigal Antebi (piłkarz)
 Jigal Antebi (dyplomata)